OLO peut désigner :

 Une obligation linéaire.
 Un opérateur alternatif, dans le secteur des télécommunications (de l'anglais ).
 Le programme Olo pour les femmes enceintes du Québec, créé en 1991.